St-Nazaire et St-Celse ist der Name folgender Kirchen in Frankreich:
 Basilika St-Nazaire et St-Celse (Carcassonne)
 St-Nazaire et St-Celse (Bessey-la-Cour)
 St-Nazaire et St-Celse (Brissac)
 St-Nazaire et St-Celse (Teigny)
 St-Nazaire et St-Celse (Vignol)